Die Saison 2001/02 war die 55. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Weblinks 
 

B2002
Eishockeysaison 2001/02